Izbașa (nume) este un nume de familie românesc de proveniență etimologică turcă (yüzbaș, ad-litteram „șef peste 100, sutaș”). Este răspândit și în varianta fără terminația -a, Izbaș, în Basarabia, Republica Moldova și Rusia.

Izbașa A 
Ana Petrovna Izbașa - istoric din Rusia

Izbașa I
 Iaroslav Izbaș- inginer, specialist în transportarea produselor petroliere din Rusia
 Iurii Vladimirovici Izbaș - constructor din Rusia

Izbașa S 
Sandra Izbașa- campioană română de gimnastică 
Stana Izbașa- cântăreață română de manele
Serghei Izbaș - interpret din Rusia
S.V. Izbașa - specialist în hidraulică din Rusia

Izbașa T
Tatiana Izbaș - istoric al numismaticii din Rusia

Izbașa V
Vladimir Izbaș - matematician din Republica Moldova

Vezi și 
 Izbășești (dezambiguizare)

Nume de familie românești